Dagpauwoog
 Grote nachtpauwoog
 Nachtpauwoog